Зони́рование  — разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.

Различают горизонтальное, вертикальное и объёмное зонирование, то есть разделение на участки в горизонтальной, вертикальной плоскостях или по объёму соответственно.

Основным методом зонирования является функциональное зонирование — метод рациональной организации и использования пространства: площади помещений, земельных территорий населённых пунктов и т. д., заключающийся в определении состава функциональных зон (зон предназначаемых для особых видов деятельности человека, процессов или процедур), их границ, режимов использования и в выделении под них отдельных зон (участков). Одним из видов функционального зонирования является ограничительное зонирование — выделение участков (например земельных территориях или акваториях), на которых вводится ограничение хозяйственной деятельности.

Зонирование в различных областях деятельности 
Зонирование, как способ планирования и организации окружающего пространства применяется в различных областях человеческой деятельности:
 в землеустройстве — разделение земель на участки с различными целевым назначением и правовым режимом использования. Землеустроительное зонирование осуществляется в соответствии с планами развития территорий.
 в архитектуре — разбивка территорий в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
 в организации устройства интерьера — разграничение пространства помещений на функциональные зоны: сна, приготовления и приёма пищи, гигиены, отдыха, детских игр, умственного труда и т. д.; и их подзоны: хранения вещей, ухода за вещами (сервисных зон) и пр.
 в научной организации труда — деление внутреннего пространства производственного помещения (операторского пункта, пункта управления) на зоны в соответствии с их назначением
 в торговле — зонирование пространства торгового зала и вертикального зонирования выкладки товара с целью оптимизации торговой деятельности.
 в экологии — выделение территорий, обладающих комплексом животных и растительности с определёнными характерными признаками; применение к ним ограничительного зонирования и т. п.

Функциональное зонирование 
Функциональная зона — это пространство (территория) в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Под функциональным назначением понимается преимущественный вид деятельности, для которого предназначено данное пространство (территория). Например: промышленная зона, зона обслуживания покупателей, зона приготовления пищи,  зона отдыха.

Функциональное зонирование — метод зонирования, с помощью которого определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования. Границы функциональных зон устанавливаются на основе свойств и характеристик пространства, выявленных в процессе анализа.

Задачами функционального зонирования являются:
 определение типологии и количества функциональных зон, которые необходимо расположить в данном пространстве с учётом экономических ограничений и предпосылок развития;
 привязка функциональных зон и (или) их типов к конкретным элементам пространства и формирование его предварительного функционального зонирования;
 оптимизация режима использования пространства в пределах разнотипных функциональных зон.

Целью функционального зонирования является эффективное использование пространства.

См. также 
 Градостроительное зонирование

Примечания 

Правовая терминология
Архитектура
Экология
Организация труда